Glen Ridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Glen Ridge (Florida)
Glen Ridge (New Jersey)